Catry est un nom propre français et belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Benjamin Catry (1914-1981), homme politique français ;
 Maud Catry (1990-), joueuse belge de volley-ball.

Patronyme français
Patronyme belge